Adams Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Illinois:
 Adams Township (Illinois)

in Indiana:
 Adams Township (Allen County, Indiana)
 Adams Township (Carroll County, Indiana)
 Adams Township (Cass County, Indiana)
 Adams Township (Decatur County, Indiana)
 Adams Township (Hamilton County, Indiana)
 Adams Township (Madison County, Indiana)
 Adams Township (Morgan County, Indiana)
 Adams Township (Parke County, Indiana)
 Adams Township (Ripley County, Indiana)
 Adams Township (Warren County, Indiana)

in Iowa:
 Adams Township (Dallas County, Iowa)
 Adams Township (Delaware County, Iowa)
 Adams Township (Keokuk County, Iowa)
 Adams Township (Mahaska County, Iowa)
 Adams Township (Wapello County, Iowa)

in Kansas:
 Adams Township (Kansas)

in Michigan:
 Adams Township (Arenac County, Michigan)
 Adams Township (Hillsdale County, Michigan)
 Adams Township (Houghton County, Michigan)

in Minnesota:
 Adams Township (Minnesota)

in Missouri:
 Adams Township (DeKalb County, Missouri)
 Adams Township (Harrison County, Missouri)

in Nebraska:
 Adams Township (Nebraska)

in North Dakota:
 Adams Township (North Dakota)

in Ohio:
 Adams Township (Champaign County, Ohio)
 Adams Township (Clinton County, Ohio)
 Adams Township (Coshocton County, Ohio)
 Adams Township (Darke County, Ohio)
 Adams Township (Defiance County, Ohio)
 Adams Township (Guernsey County, Ohio)
 Adams Township (Monroe County, Ohio)
 Adams Township (Muskingum County, Ohio)
 Adams Township (Seneca County, Ohio)
 Adams Township (Washington County, Ohio)

in Oklahoma:
 Adams Township (Oklahoma)

in Pennsylvania:
 Adams Township (Pennsylvania)

in South Dakota:
 Adams Township (South Dakota)